Зекцер — еврейская фамилия. Известные носители:
 Зекцер, Игорь Семёнович (1937—2016) — советский (российский) гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Зекцер, Израиль Абрамович (род. 1928) — организатор «Новой коммунистической партии», диссидент, мемуарист.
 Зекцер, Иосиф Абрамович (1867—1933) — российский и советский архитектор.